

Єльня — місто, районний центр, Смоленська область
 Єльня — присілок, Богородський міський округ, Московська область